Kompolje je ime več naselij v Sloveniji:
 Kompolje pri Lukovici, 
 Kompolje pri Boštanju, 
 Kompolje v Dobrepolju,
 Velike Kompolje,
 Male Kompolje  

in na sosednjem Hrvaškem:
 Kompolje Koreničko ter
 Kompolje pri Otočcu.

naselja v Sloveniji